Hollow steht für:

 Hollow (Band), eine chinesische Band 
 Hollow (schwedische Band), eine schwedische Band
 Hollow (Kurzfilm), ein Kurzfilm mit Emma Caulfield 
 Hollow (Oklahoma), eine Ortschaft im Craig County (Oklahoma) im US-Bundesstaat Oklahoma

Hollow ist der Familienname folgender Personen:

 Emelie Hollow, norwegische Sängerin und Songwriterin

Siehe auch:

 The Hollow